Хайнц Штрель (; 20 июля 1938, Кальхройт, ФРГ — 11 августа 1986, там же) — немецкий футболист, нападающий. Легенда немецкого клуба «Нюрнберг».

Карьера 
Начал играть в клубе Оберлиги. После дебюта в сезоне 1958/59 стал регулярно появляться в основе. Уже в своем втором сезоне 1959/60 он стал лучшим бомбардиром в чемпионате с 30 голами в 28 матчах. В финале  в Ганновере против Боруссии (Дортмунд) он забил на 67-й минуте.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на glubberer.de 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Нюрнберг»